Списък на всички герои в сериала Константин по хронологичен ред, излъчван по американските кабелни телевизии NBC и CW Seed.

Главни герои

От първи сезон

От втори сезон 

Константин